Некисово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Первомайского сельского поселения. Население — 1 житель (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 5 км к юго-востоку от Кардымова, в 6 км южнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Хмость. В 5 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Кардымово на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района